Wushan kan syfta på:
Wushan, Chongqing – härad i Chongqings storstadsområde
Wushan, Tianshui – härad i Gansu-provinsen 

 Wushan (socken i Kina, Guangxi)
Wushan (köping i Kina, Zhejiang)
Wushan (köping i Kina, Shandong)
Wushan (socken i Kina, Sichuan)
Wushan (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 32,14, long 113,07)
Wushan (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 25,25, long 113,48)
Wushan (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 29,45, long 115,66)
Wushan (sockenhuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,16, long 113,35)
Wushan (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 32,31, long 111,36) 

WP:Projekt Kina